Biely potok – część miejscowości Terchová na Słowacji
 Biely Potok – część miejscowości Rużomberk na Słowacji
 Biely potok – potok na Słowacji, lewostronny dopływ rzeki Wag
 Biely potok – potok na Słowacji, prawostronny dopływ rzeki Wag
 Biely potok – potok na Słowacji, dopływ rzeki Vrátňanka
 Biely potok – potok w Słowackim Raju, dopływ Hornadu
 Biały Potok (słow. Biely potok) – potok na Słowacji, dopływ Jaworowego Potoku
 Biały Potok Kieżmarski (słow. Biely potok) – potok na Słowacji, dopływ Zielonego Potoku Kieżmarskiego